El nombre genérico Cyanotis puede referirse a:

 Cyanotis, un género de plantas;

 Cyanotis, un género obsoleto de aves, sinónimo de Tachuris.